PUBG Mobile Lite — ця версія PUBG Mobile, створена за допомогою Unreal Engine 4, сумісна зі ще більшою кількістю пристроїв і оптимізована для пристроїв із меншою кількістю оперативної пам'яті без шкоди для ігрового процесу, який привернув мільйони шанувальників у всьому світі. PUBG Mobile Lite має меншу карту, створену для 60 гравців, що означає швидшу гру, яка все ще зберігає традиційний стиль гри PUBG!

Ігровий процес 
PUBG Mobile Lite має ігровий процес, подібний до оригінального PlayerUnknown's Battlegrounds.

60 гравців потрапляють на багатий ресурсами острів розміром 2 км x 2 км, щоб вижити на полі битви, що зменшується. Шукайте зброю, транспортні засоби та припаси, щоб допомогти вам у битві. Приготуйтеся до приземлення і боріться за те, щоб стати останнім!

Реліз 
Спрощена версія гри для пристроїв нижчого класу Android, PUBG Mobile Lite, була вперше випущена в Таїланді 24 січня 2019 року перед випускається в більшій кількості країн Азії, Латинської Америки та Африки.

Джерела 
 
 https://www.dnaindia.com/technology/photo-gallery-pubg-mobile-list-of-companies-that-publish-different
 
 https://in.ign.com/india/135394/news/pubg-mobile-lite-heres-what-you-need-to-know

Посилання 
 

Відеоігри 2019
Відеоігри на Unreal Engine